Świętno peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Świętno, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Świętno, un village de la voïvodie de Poméranie occidentale.